Arlete ist der Familienname folgender Personen:
 Fernando Arlete (Mittelstreckenläufer) (* 1968), Mittelstreckenläufer aus Guinea-Bissau
 Fernando Arlete (Sprinter) (* 1979), Sprinter aus Guinea-Bissau

Siehe auch:
 Arlette